Il doppio del torneo di tennis Brasil Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Inés Gorrochategui e Mercedes Paz che hanno battuto in finale Renata Baranski e Laura Glitz 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Florencia Labat /  Patricia Tarabini (semifinali)
 Inés Gorrochategui /  Mercedes Paz (campionesse)

 Donna Faber /  Sabine Hack (primo turno)
 Luciana Corsato /  Luanne Spadea (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1991